Antonín Klatovský (ur. 1950) – czechosłowacki żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu
 Antonín Klatovský (ur. 1979) – czeski żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu